Ray [rej] může být:

křestní jméno
 Ray (jméno) – mužské křestní jméno

geografické názvy
 sídla v USA
 Ray (Arizona)
 Ray (Indiana a Michigan)
 Ray (Severní Dakota)
 Ray Township (Michigan) v Macomb County
 Ray (Minnesota)
 ostatní
 Ray (Írán)
 Ray Mountain – sopka v Britské Kolumbii v Kanadě
 River Ray – dvě řeky v jižní Anglii
 Ray – vesnice v Ke Chong v Kambodži

příjmení osob
 viz Ray (příjmení)

v kultuře
 Ray (film) – životopisný film o Ray Charlesovi
 Ray (komiks) – komiks

jiný význam
 Blu-ray – třetí generace optických disků
 ray tracing – metoda používaná v počítačové grafice
 POV-Ray – grafický software

Externí odkazy